Вечная весна:
 «Вечная весна» — песня Давида Тухманова на стихи Игоря Шеферана.
 «Вечная весна» — песня Валерия Обоздинского на стихи Игоря Шеферана.
 «Вечная весна» — песня Егора Летова из альбома Сто лет одиночества.
 «Вечная весна» — скульптура Огюста Родена.
 «Вечная весна» — ориентированный на сибирский панк рок-фестиваль, проводившийся в Москве в 2007—2014 годах.

Примечания